

Sigle 
 Optical coherence tomography – tomografia ottica a coerenza di fase: è un esame diagnostico usato in medicina, molto frequente in campo oculistico. Esso consiste in uno studio tomografico della superficie retinica con un meccanismo affine a quello della ecografia; la differenza è quella di utilizzare onde luminose invece che onde meccaniche

Astronomia 
 Oct – abbreviazione della costellazione dell'Ottante

Altro 
 Oct – abbreviazione di October, ottobre